Galda se poate referi la:

 Galda de Sus, Alba
 Galda de Jos, Alba
 Râul Galda

Vezi și 
 Întregalde
 Gâldău
 Gâlgău